W Polsce 
 Krusze – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie 
 Krusze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Klembów, tamże stacja kolejowa Krusze
 Krusze – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Janowiec Kościelny 
 Krusze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz
 Krusze – gromada w powiecie wołomińskim

Zobacz też: Krusze-Łubnice